Legende:

Hauptrunde

Endrunde 
Das erste Viertelfinal-Spiel zwischen TuS Lichterfelde und dem Harvestehuder THC am 16. Januar 2011 endete 2:3. Doch ein Protest der Berliner hatte Erfolg, da die Schiedsrichter in der entscheidenden Schlussphase ein Tor für TusLi nicht anerkannten und dabei einen Fehler machten. Das Spiel wurde am 23. Januar wiederholt und dieses Mal gewann TuSLi.

Die Endrunde der letzten Vier wurde gemeinsam mit den Herren in der Rhein-Ruhr-Halle in Duisburg ausgetragen. Ein Spiel um den dritten Platz fand nicht statt.

Aufstieg 
In die Bundesliga stiegen die folgenden Regionalliga-Meister auf: Hamburger Polo Club (Nord), Osternienburger HC (Ost), HTC Stuttgarter Kickers (Süd), HTC Uhlenhorst Mülheim (West).

Quellen 

 hockey.de → Bundesliga Halle 10/11

Hallenhockey-Bundesliga (Damen)
Hockey 2010
Hockey 2011